Le Pain quotidien – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Le Pain quotidien – film del 1911 diretto da Maurice Maître
 Le Pain quotidien – film del 1970 diretto da Philipe Bordier